Osoby o tym nazwisku:
 Artiom Alichanian – radziecki fizyk
 Gework Alichanian – armeński rewolucjonista, komunista